Grote Muur (astronomie), een supercluster
 Chinese Muur, een 6200 kilometer lange muur in China
 Grote muur (plant), een plantensoort uit de anjerfamilie
 Grote Muur van Gorgān, een 200 kilometer lange muur in Iran

Zie ook 
 Muur (doorverwijspagina)
 De Muur (doorverwijspagina)
 Grensbarrière